Gooley ist der Familienname folgender Personen:

 Nikki Gooley, australische Maskenbildnerin
 Tania Gooley (* 1973), australische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin